Lopáta lahko pomeni več stvari:

 lopata - ročno orodje
 Lopata - naselje v mestni občini Celje
 Lopata - naselje v občini Žužemberk
 Lopata - čer/otoček na izstopu iz Neumskega zaliva (Bosna in Hercegovina)